

Sigle 
 Gas naturale per veicoli – tipo di combustibile
 Grandi Navi Veloci – compagnia di navigazione italiana
 Gunter Narr Verlag – casa editrice tedesca

Codici 
 GNV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Regionale J.R.Alison di Gainesville (Stati Uniti d'America)